Ву́лиця Кня́зя Рома́на (також Ву́лиця Кня́зя Рома́на Мстисла́вича, Ву́лиця Рома́на Мстисла́вича) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вулиця Князя Романа 
 Вулиця Князя Романа — вулиця в місті Володимир.
 Вулиця Князя Романа — вулиця в місті Ковель.
 Вулиця Князя Романа — вулиця в місті Костопіль.
 Вулиця Князя Романа — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Князя Романа — вулиця в місті Нововолинськ.
 Вулиця Князя Романа — вулиця в місті Полонне.

Вулиця Князя Романа Мстиславича 
 Вулиця Князя Романа Мстиславича — вулиця в місті Київ.

Вулиця Романа Мстиславича 
 Вулиця Романа Мстиславича — вулиця в місті Дніпро.

Вулиці, названі на честь людей